Katy Lynn Taylor, née le  à Houston, est une patineuse artistique  américaine. Elle a été championne des quatre continents en 2006.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique américaine
Naissance en octobre 1989